Crocifissione di sant'Andrea – dipinto di Caravaggio conservato al Cleveland Museum of Art
 Crocifissione di sant'Andrea – dipinto di Carlo Braccesco conservato presso la Fondazione Giorgio Cini di Venezia